The Adopted Daughter – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Adopted Daughter – cortometraggio del 1914 diretto da Ray C. Smallwood